Лиеж може да се отнася за:
 Лиеж, град в Белгия
 Лиеж (провинция), провинция в Белгия
 Лиеж (окръг), окръг в Белгия

Вижте също 
 Лиежка епископия, княжество в Свещената Римска империя
 Стандард Лиеж, белгийски футболен отбор